Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego - polska nagroda z zakresu sztuk pięknych
 Nagroda Ostrowskiego - międzynarodowa nagroda matematyczna